Egemen Korkmaz est un footballeur turc né le 3 novembre 1982 à Balıkesir (Turquie). Il joue actuellement au poste de défenseur.

Biographie 
 Il est surnommé "Gladyator" dû à sa hargne, son tempérament, son esprit guerrier et son style.

Palmarès 
 Championnat de Turquie : 2014

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1982
Naissance à Balıkesir
Footballeur international turc
Joueur du Bursaspor
Joueur du Trabzonspor
Joueur du Beşiktaş JK
Joueur du Fenerbahçe SK
Joueur du Balıkesirspor
Joueur du FC Wil
Joueur de l'Istanbul Başakşehir
Joueur du BB Erzurumspor